Kexby est un village du Lincolnshire, en Angleterre.
 Kexby est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.

 William Kexby est un prélat et universitaire anglais du .

Homonymie de localités